Guzy ist ein Familienname und ein polnischer Ortsname:

Familienname:
 Carol Guzy (* 1956), US-amerikanische Pressefotografin
 Johannes Guzy (1873–1945), deutscher Priester
 Piotr Guzy (1922–2018), polnischer Schriftsteller
 Stefan Guzy (* 1980), deutscher Plakatgestalter, Grafikdesigner und Typograf

Ortsname:
 Guzy (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Guhsen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Guzy (Knyszyn), Dorf im Powiat Moniecki, Woiwodschaft Podlachien, Polen
 Guzy (Nowa Karczma), Dorf im Powiat Kościerski, Woiwodschaft Pommern, Polen, bis 1920 und zwischen 1939 und 1945: Gosen, Kreis Berent, Westpreußen